Ahora la Gente (en francés, Maintenant le peuple) es un partido político europeo de izquierda fundado con el manifiesto Ahora el Pueblo, que firmaron Catarina Martins (Bloque de Izquierda), Pablo Iglesias (Podemos) y Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) el . Fue creado con vistas a las elecciones europeas de 2019.

En , los partidos Alianza Roji-Verde (Dinamarca), Alianza de la Izquierda (Finlandia) y Partido de la Izquierda (Suecia) juntaron Ahora el Pueblo. El partido italiano Poder al Pueblo expresó su adhesión al manifiesto.

Partidos miembros

Véase también 
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica
Partido de la Izquierda Europea
Izquierda Anticapitalista Europea

Referencias 

Partidos políticos de Europa
Partidos políticos de izquierda
Partidos internacionales
Populismo de izquierda